Олт је реч који се односи на више географских појмова:

 Олт (река), најдужа река у Румунији
 Олт (округ), округ у Румунији у доњем делу тока истоимене реке
 Олтенија, део историјске румунске покрајине Влашке, који се налази преко реке Олт
 Олт (село), село у Румунији
 Олт (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо